USS Congress kan syfta på:

, var en galär byggd på Lake Champlain, som var flaggskepp under slaget vid Valcour Island
, var en 28-kanoners fregatt som byggdes efter ett beslut av andra kontinentalkongressen taget 13 december 1775
, var en 38-kanoners fregatt som sjösattes 1799 och tjänstgjorde intermittent fram till upphuggningen 1834
, var en 52-kanoners fregatt som sjösattes 1841 och sänktes av CSS Virginia 1862 
, var en slup in som tjänstgjorde från 1870 till 1876
, var en patrullbåt som tjänstgjorde från 1918 till 1919